Га́лки:
 Галка () — птица семейства врановых.
 Галки — роман Кена Фоллетта (2001).

Топонимы 
Белоруссия
 Галки — деревня в Брагинском районе Гомельской области.

Россия
 Галки — деревня в Иркутском районе Иркутской области.
 Галки — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Галки — деревня в Торжокском районе Тверской области.

См. также 
 Галкино (значения)